Rahn puede hacer referencia a:

Helmut Rahn, futbolista alemán.
Christian Rahn, futbolista alemán.
Uwe Rahn, futbolista alemán.
Knud Rahn, botánico danés.
Otto Rahn, escritor alemán.